Bulis, ciutat en el límit entre Fòcida i Beòcia
 Bulis d'Esparta, heroi espartà